Ivi, Ivan López Álvarez (1994), spanyol labdarúgó
Ivi, 2014-es gyártású hajó
Ivi, kongói folyó